Le mot lucida est le nominatif féminin singulier d'un adjectif latin signifiant « clair, brillant ».

 En astronomie, Lucida Anseris est une étoile de la constellation du Petit Renard.
 En taxonomie, lucida est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.
 En typographie, Lucida est une police d'écriture.

Homonymie stellaire
Épithète spécifique